Flipflop steht für:

 Flipflop, ein auch als bistabile Kippstufe bezeichnetes elektrisches Bauelement
 Flip-Flop, Sandalenform
 Flip-Flop-Button, eine selten genutzte Bezeichnung für Umschaltflächen einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI).
 Flipflop (Zellbiologie), ein Vorgang in der Zellmembran. 
 ein Effektbild bei Lacken, bei dem je nach Blick- und Beleuchtungsrichtung ein unterschiedlicher Farbton erzeugt wird, siehe Flop (Lack)
 Flip-Flop (Fernsehsendung) eine Spielshow für Kinder

Siehe auch:
 Flip And Flop